Myiodactylus är ett släkte av insekter. Myiodactylus ingår i familjen Nymphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätvingar
Myiodactylus